Суперкубок Естонії з футболу 1996 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 травня 1997 року між чемпіоном Естонії клубом Лантана та володарем кубка Естонії клубом Таллінна Садам.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на jalgpall 

1996
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні